Hospodarstwo Mołdawskie
 Hospodarstwo Moskiewskie
 Hospodarstwo Wołoskie

Zobacz też 
 gospodarstwo
 księstwo
 hospodar